Для організації взаємодії різних інформаційних систем з різними користувачами та між собою, дані потрібно відповідним чином описати в усіх системах на різних рівнях, тобто вирішити проблему їх інформаційної сумісності в найширшому розумінні.
Це досягається створенням інформаційного забезпечення.
Інформаційне забезпечення - це сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі.
Інформаційне забезпечення повинно відповідати наступним вимогам:
<li>цілісність;
<li>вірогідність;
<li>контроль;
<li>захист від несанкціонованого доступу;
<li>гнучкість;
<li>стандартизація та уніфікація;
<li>адаптивність;
<li>мінімізація введення та виведення інформації.
Посилання
<li>https://web.archive.org/web/20110617035943/http://revolution.allbest.ru/programming/00143242_0.html
<li>http://library.if.ua/book/80/5658.html 

Інформаційні послуги